Северо-восточный гран-при (ранее известное как Гран-при Новой Англии) — это автоспортивное соревнование, проводящееся на автодроме Lime Rock Park. Длительность гонки ограничена временным отрезком в 2 часа 45 минут. 

Дебютное соревнование прошло в 2004-м году. С 2007-го года Большой приз проводится под нынешним именем.

Этап традиционно проводится в июле (первоначально — в уик-энд дня Независимости).

История 
Соревнование организовано в 2004-м году как этап американской серии Ле-Ман.

Первые три года в гонке неизменно побежала команда Champion Racing, пользовавшаяся заводской поддержкой компании Audi. Две победы за это время на счету дуэта Марко Вернер / Юрки Ярвилехто.

В 2006-2008 годах среди претендентов на победу прибывала Penske Racing. Команда из Северной Каролины, пользовавшиеся в тот период полузаводской поддержкой Porsche, ни разу за три года не привела ни один из двух своих болидов ниже третьей строчки в финишном протоколе. В 2007 году дуэт Саша Маассен / Райан Бриско прервал гегемонию машин Audi и принёс Роджеру Пенске единственную победу.

C приходом в серию в 2007-м году концерна Honda, стали набирать силу команды, использовавшие предоставляемое им шасси Acura ARX-01. Наиболее удачно воспользовалась моментом ( для качественного развития проекта в серии ) команда Highcroft Racing. C 2007 года команда Данкона Дайтона неизменно борется за победу на этапе. В 2008-м году они одолели Penske и Audi, выиграв свою первую гонку в Lime Rock Park. До и после этого Highcroft несколько раз останавливался в шаге от победы - например в 2010-м году на пути к возможной победе встало некстати проколотое колесо.

Победители прошлых лет

Ссылки 
 Мировые спортивные гоночные прототипы: архив гонок ALMS
 Гоночные спортивные машины: архив гонок в Lime Rock Park